Остазия:

 Остазия — одно из названий Восточной Азии
 Остазия — вымышленное государство в романе Джорджа Оруэлла «1984»